Альбиа́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Альбиак (Верхняя Гаронна) — в департаменте Верхняя Гаронна.
 Альбиак (Ло) — в департаменте Ло.